Le Haut-Corlay (en bretó Ar Gozh-Korle) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 714 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Haut-Corlay, Le